Камю́ () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Альбер Камю (; 1913–1960) — визначний французький романіст, філософ, публіцист, Лауреат Нобелівської премії з літератури (1957).
 Едмон Гюстав Камю (; 1852–1915) — французький ботанік та аптекар.
 Еме Антуанетта Камю (; 1879–1965) — французький ботанік, дочка Густава Камю.
 Марсель Камю (; 1912–1982) — французький кінорежисер, сценарист та актор.
 Матілде Камю (; 1919–2012) — іспанська поетеса.
 Фаб'єн Камю (; 1985) — туніський футболіст, півзахисник.
 Шарль Етьєн Луї Камю (; 1699–1768) — французький математик.

Інше 
 12696 Камю (12696 Camus) — астероїд головного поясу, відкритий 26 вересня 1989 року.

Французькі прізвища